Dit is een lijst van planetoïden 46701-46800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46701) Interrante || 1997 CP29|| 7 februari 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (46702) Linapucci || 1997 DX || 28 februari 1997 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (46703) - || 1997 EC || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (46704) - || 1997 EL5|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (46705) - || 1997 EE37|| 5 maart 1997 || LINEAR
|-
| (46706) - || 1997 ET41|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (46707) - || 1997 FH3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (46708) - || 1997 FP4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (46709) - || 1997 GU6|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (46710) - || 1997 GB7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (46711) - || 1997 GW7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (46712) - || 1997 GY14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (46713) - || 1997 GO19|| 5 april 1997 || LINEAR
|-
| (46714) - || 1997 HF7|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (46715) - || 1997 HE13|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (46716) - || 1997 NX || 3 juli 1997 || A. Sugie
|-
| (46717) - || 1997 NY5|| 7 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (46718) - || 1997 NK6|| 9 juli 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (46719) Plantade || 1997 PJ || 1 augustus 1997 || Pises
|-
| (46720) Pierostroppa || 1997 PO4|| 13 augustus 1997 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (46721) - || 1997 QW3|| 30 augustus 1997 || ODAS
|-
| (46722) Ireneadler || 1997 RA1|| 2 september 1997 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (46723) - || 1997 RS2|| 5 september 1997 || P. G. Comba
|-
| (46724) - || 1997 SU7|| 23 september 1997 || Spacewatch
|-
| (46725) - || 1997 SS13|| 28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (46726) - || 1997 SA22|| 27 september 1997 || Spacewatch
|-
| (46727) Hidekimatsuyama || 1997 SN25|| 30 september 1997 || T. Okuni
|-
| (46728) - || 1997 SJ29|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (46729) - || 1997 SJ31|| 28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (46730) - || 1997 TY16|| 9 oktober 1997 || Kleť
|-
| (46731) Prieurblanc || 1997 TB18|| 4 oktober 1997 || C. Demeautis, P. Buttani
|-
| (46732) - || 1997 TD19|| 8 oktober 1997 || N. Kawasato
|-
| (46733) - || 1997 TA20|| 2 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (46734) - || 1997 TL25|| 9 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46735) - || 1997 UG1|| 21 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (46736) - || 1997 UD21|| 31 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46737) Anpanman || 1997 VO || 1 november 1997 || A. Nakamura
|-
| (46738) - || 1997 VF1|| 1 november 1997 || T. Urata
|-
| (46739) - || 1997 WH10|| 21 november 1997 || Spacewatch
|-
| (46740) - || 1997 WQ14|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (46741) - || 1997 WM15|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (46742) - || 1997 WQ15|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (46743) - || 1997 WE36|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (46744) - || 1997 WP38|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (46745) - || 1997 WK47|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (46746) - || 1998 BX24|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (46747) - || 1998 DF9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (46748) - || 1998 DN23|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (46749) - || 1998 DM33|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (46750) - || 1998 EL14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (46751) - || 1998 FD30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46752) - || 1998 FM35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46753) - || 1998 FL41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46754) - || 1998 FX49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46755) - || 1998 FL50|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46756) - || 1998 FP55|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46757) - || 1998 FX57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46758) - || 1998 FQ59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46759) - || 1998 FK65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46760) - || 1998 FK67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46761) - || 1998 FC71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46762) - || 1998 FM78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46763) - || 1998 FE79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46764) - || 1998 FE95|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46765) - || 1998 FN109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46766) - || 1998 FU115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46767) - || 1998 FX115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46768) - || 1998 FK122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (46769) - || 1998 HJ2|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (46770) - || 1998 HY5|| 21 april 1998 || ODAS
|-
| (46771) - || 1998 HM7|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (46772) - || 1998 HD8|| 21 april 1998 || P. Antonini
|-
| (46773) - || 1998 HZ12|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (46774) - || 1998 HO30|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (46775) - || 1998 HC42|| 24 april 1998 || Spacewatch
|-
| (46776) - || 1998 HN49|| 24 april 1998 || Kleť
|-
| (46777) - || 1998 HO51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (46778) - || 1998 HR51|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (46779) - || 1998 HY51|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (46780) - || 1998 HH52|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (46781) - || 1998 HH86|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (46782) - || 1998 HJ98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (46783) - || 1998 HU101|| 24 april 1998 || J. Broughton
|-
| (46784) - || 1998 HK117|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (46785) - || 1998 HQ117|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (46786) - || 1998 HH125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (46787) - || 1998 HL129|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (46788) - || 1998 HP139|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (46789) - || 1998 HG141|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (46790) - || 1998 HG149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (46791) - || 1998 HW149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (46792) - || 1998 HK153|| 24 april 1998 || LINEAR
|-
| (46793) Phinney || 1998 JP || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (46794) - || 1998 JW2|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (46795) - || 1998 JW4|| 1 mei 1998 || LINEAR
|-
| (46796) Mamigasakigawa || 1998 KU || 19 mei 1998 || T. Okuni
|-
| (46797) - || 1998 KA4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (46798) - || 1998 KU4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (46799) - || 1998 KY8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (46800) - || 1998 KH27|| 22 mei 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten